

Нікітовка — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Нікітовка — присілок, Свердловський район, Орловська область

Нікітовка — колишнє селище, Карлівський район, Полтавська область

ru:Никитовка